Legend (litt. « légende » en anglais) peut faire référence à :

Patronyme 
 John Legend (né en 1978) est un compositeur, pianiste et chanteur américain.
 Legend B, groupe de trance allemand formé en 1993.

Musique

Chanson 

 , chanson de Jerry Reed présente sur l'album  sorti en 1977, bande son du film Cours après moi shérif ;
 , chanson de Pallbearer présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Poco présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Mike Oldfield, face-B de  sorti le  ;
 Legend, chanson de Mika Nakashima présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album If You're Reading This It's Too Late sorti le .
Legend, chanson de Rohff, présente sur l'album Grand Monsieur sorti le

Album 

 Lennon Legend: The Very Best of John Lennon, album posthume de John Lennon sorti le  ;

 , album de Joe Cocker sorti en 1992 ;
 , album de Misato Watanabe sorti le  ;
 , album de Johnny Cash sorti le  ;

 , album d'Above the Law sorti le  ;
 , album de Bob Catley sorti le  ;
 , album de Beverley Craven sorti en 2005 ;
 , album de  sorti le  ;

 , album de Henry Cow sorti en  ;
 , album de Poco sorti en  ;
 , album de Clannad sorti en , bande son de la série télévisée Robin of Sherwood ;
 Legend, compilation de  sortie en  ;
 , album de Jerry Goldsmith, musique du film  ;
 , album de  sorti en 1986, bande son du film  ;
 Legend, album de Lynyrd Skynyrd sorti le  ;
 , album de  sorti en 1992 ;
 , album de  sorti le  ;
 Legend, album du groupe Zaïko Langa Langa sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album des Two Steps from Hell sorti le  ;
 Legend, compilation de Yūko Nakazawa sortie le  ;
 , album de Witchcraft sorti le  ;
 Legend, album de MC Lyte sorti en 2015.

Littérature 

 Legend est un manhwa de Kara et Soo Jung Woo.
 Legend est un roman de Marie Lu, premier de la trilogie du même nom.

Cinéma 

 , film fantastique britannique de Ridley Scott sorti en 1985 ;
 , film indien de  sorti en 2014 ;
 , film britannique de Brian Helgeland sorti en 2015.

Télévision

Jeu télévisé 

 , jeu télévisé diffusé de 1993 à 1995.

Épisode 

 , titre original dEn terrain miné,  de la  de Prison Break ;

 , titre original de Légende,  et  de la 1 saison de La Ligue des justiciers.

 Série télévisée 

 Legend, série télévisée américaine diffusée en 1995 ;

 , série télévisée coréenne diffusée en 2007 ;

 , série télévisée américaine, adaptée d'un roman de Robert Littell diffusée en 2014.

 Téléfilms 

 Legends, téléfilm diffusé en 2004

 Jeu vidéo 

 , jeu vidéo sorti sur PC et Amiga en 1992 ;
 '', beat them all sorti sur Super Nintendo en 1994.

 Automobile 
 Acura Legend, commercialisée entre 1986 et 1995.
 Honda Legend''', commercialisée depuis 1985.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre